Мамонкино — деревня в Сокольском районе Вологодской области.

Входит в состав Чучковского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Чучковский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Сокола — 80 км, до центра муниципального образования Чучкова — 5 км. Ближайшие населённые пункты — Варушино, Огарово, Горка, Покровское, Андреевское, Дьяково, Фролово.

По переписи 2002 года население — 9 человек.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Сокольского района (Вологодская область)